The Doors Classics, het vijfde verzamelalbum van The Doors uit 1985
The Classics, een Nederlandse band
Classics IV, een Amerikaanse band
Classics (platenlabel), een Frans platenlabel, dat zich richt op het uitbrengen van licentievrije oude jazzopnamen